Kincade peut faire référence à :

Patronyme 
 Arthur Kincade (1896-?), banquier américain ;
 , animateur de radio sportive américain ;
  (1946-), chanteur britannique ;
  (1982-), joueur américain de football américain.

Personnages de fiction 
 , personnage de James Bond ayant apparu dans le film Skyfall.

Musique 
 , groupe britannique fondé en 1972.

Droit 
 , affaire judiciaire portant sur les droits relatifs à l'ADN.

Événements 
 Le , feu de forêt en Californie en fin octobre 2019.

Voir aussi 
 
 

Patronyme américain